Assassin steht für:
 Assassinen, eine geschichtliche ismailitische Sekte, heute auch als Bezeichnung für einen hinterhältigen Mörder
 Assassin (Album), Album des Rappers Azad
 Assassin (Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 Assassin (Computerspiel), Computerspiel von Team 17 aus dem Jahr 1992
 Assassin (Musiker), ein jamaikanischer Musiker
 Assassin (Pferd), englisches Vollblut

Siehe auch:
 The Assassin